Die Bayer-Bezeichnungen von A bis B.


 Andromeda 

 Antlia (Luftpumpe) 

 Apus (Paradiesvogel) 

 Aquarius (Wassermann) 

 Aquila (Adler) 

 Ara (Altar) 

 Aries (Widder) 

 Auriga (Fuhrmann) 

 Bootes (Bärenhüter)

Legende

Siehe auch 

 Liste der Flamsteed-Bezeichnungen von A bis B

BayerBezeichnung A